«Дело Мадонны» — это административный судебный процесс 2012 года, прошедший в Санкт-Петербурге над американской певицей и автором-исполнителем Мадонной Луиз(ой) Чикконе () и организаторами её концерта. Процеccу предшествовало более чем 20-летнее специфическое освещение деятельности этого музыканта в основных российских СМИ — как почти бездарной женщины из порноиндустрии по имени «Луиза Чикконе», взявшей псевдоним с целью оскорбить чувства верующих и прославиться за этот счёт.

«Эффект Манделы» 

Этому судебному процесу над певицей предшествовало много событий, имевших ещё больше нюансов. На территории России исполнительницу часто упоминали по адаптированному переводу второго имени и фамилии —  Чикконе (Louise Ciccone), так как данное ей при рождении (крещении) имя «Мадонна» не было принято в русскоговорящих странах как личное. Критика возникла несмотря на то, что Россия не является католической страной (Богоматерь не называют Мадонной). Первое имя певицы преподносилось в СМИ исключительно как артистический псевдоним, взятый с целью богохульства (см. «Эффект Манделы»).

Творчество Мадонны было официально разрешено советской цензурой в сентябре 1987 года. В то время в СССР уже были де-факто отвергнуты идеи «третьего кита» советской музыки Дмитрия Борисовича Кабалевского, т. н. «кабалевщина». После этого цензурой была оставлена искусственно сохраняемая (благодаря массовому музыкальному образованию в СССР) проблема конкуренции за аудиторию — и массовый музыкальный рынок в целом — с академической музыкой.

При этом советские слушатели испытывали длительный и безответный интерес к англоязычной поп- и рок-музыке, что характерно, более сильно развившейся в родной англо-американской культурной среде. Интерес именно к американской музыке был не удивителен при тогдашнем массовом, но не очень качественном — почти без возможности совершенствовать аудирование — изучении английского языка в СССР с начальных классов средней школы. Но советским артистам тоже хотелось мечтать о мировой славе, поэтому состояние массового жанра в стране стало считаться «технологически-творческой отсталостью», с которой стали бороться. При этом, в отличие от коллективного Запада, после развала СССР Мадонну всё ещё не особо упрекали за возраст, введя её в контекст заведомо невыигрышного противостояния с русскоязычным наследием Александр Зацепина и других композиторов с академическим бэкграундом — тех, с которыми сотрудничала местная певица жанра «номер один» Алла Пугачёва, также страдавшая от советской цензуры.

Более того, данное певице при рождении (крещении) первое англоязычное имя «Мадонна» тогда не было принято в русскоговорящих регионах как личное. Этот термин закреплён за европейской живописью, иногда независимо от оригинального названия (см. «Мадонна в скалах»). В русскоговорящих регионах исполнительницу особо критиковали за сценическое имя без фамилии — мононим, называя в СМИ адаптированным переводом второго имени и фамилии —  Чикконе (см. аналогичное среднее имя Мэрил Стрип), так как бытовое восклицание «Мадонна!» является местным аналогом русскоязычного «О, Боже мой!». Связь недогматического марианского титула «Мадонна» с итальянским народным благочестием сложна и неоднозначна.}}, но с советских времён входило в обязательную школьную программу стихотворение А. С. Пушкина «Мадона» о супруге. В этом стихотворении поэт, по принятому мнению литературоведов, уподобил её «Сикстинской Мадонне» Рафаэля.

Из-за наличия «смысловой основы в прошлом» у людей срабатывал «эффект Манделы» — назван в честь фальшивых воспоминаний о том, что Нельсон Мандела умер в тюрьме в 1980-е. Вопреки фактам, некоторым журналистам казалось, что первое имя певицы должно быть «Луиза» (в России — до настоящего времени) или «Мария» (в основном, в Италии в 1980-х, и реже — в России). Российский режиссёр Владимир Хотиненко настаивал на том, что вместо своего паспортного имени, совпадающего с именем матери-тёзки, Мадонна обязана была использовать на сцене выбранное ею в 1967 году для католической конфирмации неофициальное имя в честь святой Вероники — чтобы не оскорблять чувства верующих.

Мадонна дала в стране 4 официальных концерта, по два в Москве и Санкт-Петербурге, и вызывала общественную реакцию каждым из них: в 2006, 2009 и 2012 году (последний приезд — два выступления). Певицу словесно обвиняли в оскорблении религиозных чувств задолго до принятия закона 148 УК. Абсолютно все российские оппоненты Мадонны использовали в своих высказываниях ошибочный тезис о «богохульном» псевдониме певицы в качестве доказательства своей правоты. Следствием этого приёма стало относительно редкое для России и СССР успешное применение пропагандистской техники «обесчеловечивания оппонента» в отношении исполнительницы и её поклонников (cм. также «Комплекс Мадонны и Блудницы», «Когнитивный диссонанс», «Язык вражды» и «Искажение в восприятии сделанного выбора»).

По мнению автора The Guardian философа Джейн Клэр Джойс, в отношении к певице в России преобладали не столько распространённые и на Западе проявления синдрома высокого мака и ксенофобии, сколько так называемый слатшейминг в крайней степени — средневековое демонизирование женщин за то, что они привлекательны или имели не менее одного сексуального партнёра. Радиостанция «Эхо Москвы» в лице Юрия Погорелова и Юлии Латыниной высказала полную уверенность в отсутствии какой-либо внешней реакции на явное оскорбление представителем российской власти американо-британской рекордсменки Книги рекордов Гиннесса. Новость об оскорбительном клеветническом твите вице-премьера Дмитрия Рогозина о певице опубликовало даже финансовое издание Bloomberg. Представитель российского МИДа написал, что певица не является «безупречным моральным авторитетом», поэтому её мнение, в том числе по теме уголовного преследования панк-группы Pussy Riot, нельзя называть экспертным: «Как жаль, что этот мир безвременно покинула Мать Тереза!»

В России исполнительницу часто упоминали по адаптированному переводу второго имени и фамилии — Луиза Чикконе (Louise Ciccone), так как данное ей при рождении (крещении) имя «Мадонна» не было принято в русскоговорящих странах как личное. Критика возникла несмотря на то, что Россия не является католической страной (Богоматерь не называют Мадонной). Первое имя певицы преподносилось в СМИ исключительно как артистический псевдоним, взятый с целью богохульства

В некоторых языках католических стран, например, португальском, слово «Madona» используют для изображений Девы Марии, а «Madonna» — как имя исполнительницы, по аналогии с Шер и Адель. Она вызывала общественную реакцию каждым своим концертом: в 2006, 2009 и 2012 годах. Мнение о музыканте искусствоведа Виталия Вульфа («Искусство Мадонны, как бы низко ни оценивали его эстетические качества, имеет свою эстетику. Оно современно и полно красочной фантазии, поэтики небывалых цветовых сочетаний, яркости и праздничности»), точка зрения композитора Давида Тухманова («Мадонна очень талантлива. И композиции, которые она поёт, хороши») и прагматичный подход политика Валентины Матвиенко («Когда у неё был концерт в Париже, многие петербуржцы ехали туда, чтобы его посмотреть, а тут она сама к нам приезжает») сильно проиграли по популярности точке зрения её главных последовательных критиков — священнослужителя Андрея Кураева и депутата Виталия Милонова — т. н. слатшеймингу.

Российская музыкальная критика 

Российская музыкальная пресса также занималась «»: в тексты журнала Rolling Stone для русскоязычной версии добавлялись искажённые сведения (см. также «Эффект Манделы» с исключением упоминания матери-тёзки певицы). Например, список Women Who Rock: The 50 Greatest Albums of All Time () включал четвёртый альбом Мадонны Like a Prayer (1989) на 18-м месте. Список был переведён на русский как «50 самых важных женщин в популярной музыке». Мадонну, переосмыслявшую в альбоме потерю своей матери-тёзки в 5-летнем возрасте, католическое воспитание и развод с Шоном Пенном, русское издание преподносило как «Луизу Чикконе», только-только переставшую быть «певицей одного хита» и думающую исключительно об имидже и продажах диска у более взрослой аудитории.

До выхода этой пластинки у Мадонны было два альбома № 1 в Billboard 200 и в Великобритании, шесть синглов № 1 в американском Billboard Hot 100, пять синглов № 1 в британском чарте. К тому же пять лет подряд до выхода этого альбома она ежегодно лидировала в чартах, стала первой женщиной, выигравшей награду MTV Признание поколения в 1986 году, и уже была, по версии этого же журнала, королевой поп-музыки 80-х.

Нередко встречались искажения переводов песен, отчасти обусловленные постсоветской реконструкцией «музея патриархальности» русского православия. «Рви на мне волосы» — это перевод «pull my hair» по версии автора «Афишы» Александра Горбачева (;  — это ). Выражение «go astray» () — это «попаду в астрал» по версии движения «За возрождение нравственности в СМИ».

Другой пример перевода — просто искажающий смысл на противоположный. Мадонна: «Люди говорили мне: „Ты могла бы просто выходить, играть на гитаре и петь как Пол Маккартни“. Но мне было бы слишком скучно это делать. Я получаю наибольшее удовольствие от магии создания спектаклей — театра». Перевод Cosmopolitan: «Люди мне все время говорят: „Ну чего ты вытворяешь на сцене? К чему эти дикие концертные номера, танцы до изнеможения, прыжки, полеты? Неужели ты не можешь просто взять гитару, подойти к микрофону и спеть так, как это делает Пол Маккартни?“ Но ведь в таком случае я буду слишком скучной. У меня зал заснет. Зрители получают самую большую радость на моих шоу именно от исполнения. У меня на сцене настоящая магия — театр!».

Можно отчасти объективно отследить истоки традиции при сравнении переводов с древнегреческого на русский предлогов из:
 Мк 11:30 (ἐξ — «Крещение Иоанново с небес было, или от человеков?» — )
 Ин 1:6 (παρὰ — «Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн» —  )
 Рим 13:1 (ὑπὸ — «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены»  —  )
— все они переведены как «от».

Отличия российского музыкального рынка 

Мадонна выпустила пять альбомов, ставших со временем самыми продаваемыми в мире среди сольных женщин-исполнительниц в год своего выпуска — 1984 (Like a Virgin), 1986 (True Blue), 1989 (Like a Prayer), 1998 (Ray of Light) и 2005 (Confessions on a Dance Floor). В отличие от основных музыкальных рынков, где вне конкуренции хиты Мадонны 80-х, в России наибольшей популярностью у радиослушателей пользовались баллады исполнительницы, особенно «Masterpiece». Это отчасти обусловлено тем, что советские цензoры 80-х годов отдавали предпочтение «европейской Мадонне» — германской певице Сандре.

В 2006 году Народный артист России Николай Цискаридзе обозначил основную, по его мнению, российскую проблему Мадонны: «Жаль, что, когда она уйдёт со сцены, ни один человек не вспомнит ни одной её песни. У неё нет бесспорных хитов. Это моё твёрдое убеждение. Это не АББА и не Битлз. Но отдадим ей должное — она великий трудоголик и профессионал с большой буквы».

В начале 2000-х годов в массовой эзотерической литературе успех певицы пытались объяснить реинкарнацией души немецкого композитора Бетховена: «Жизнь обоих этих великих людей можно выразить формулой „талант + трудолюбие + волевой характер = всемирная слава“… Мадонна сочинила не один десяток песен, ставших мировыми хитами. Долгие годы певица удивляла и продолжает удивлять своих поклонников неиссякаемым трудолюбием и новыми песнями. Недаром Мадонну называют фабрикой по производству хитов».

В конце 2010-х из позитивных моментов в творчестве Мадонны русскоязычные немузыкальные массовые СМИ впервые стали отмечать чувство юмора исполнительницы. На Западе же она выделялась на фоне конкуренток редким для того времени сочетанием иронии и женской сексуальности на протяжении всех 1980-х. Например, известная в России как фотография из книги-альбома 1992 года «S.E.X.» (где певица ловит такси лишь в туфлях и с сумочкой) — воспринималась в России как документальная хроника образа жизни («голая ходила, такси ловила» — Виталий Милонов), а на Западе — как социальная сатира и ирония, понимаемая некоторыми людьми:

Специфическое восприятие англоязычного юмора и самоиронии певицы в литературоцентричной стране в сочетании с распространённым «эффектом Манделы» по поводу якобы «богохульного» псевдонима, повлияло на более негативное отношение к её личности и творчеству в России, чем, например, в Германии. В России 2016 года она продолжала вызывать неприязнь, в том числе, со стороны поэта Дмитрия Быкова, писавшего стихи по поводу её приезда в Москву. В 2017 году на родине певицы Сандры, успешно гастролировавшей по России в 2016 году, Мадонна была названа самым успешным исполнителем синглов за 40-летнюю историю германского синглового чарта GfK Media Control Charts.

Претензии православных и католиков

Дело Мадонны 

В 2012 году в Санкт-Петербурге певица стала объектом судебного разбирательства, названного «делом Мадонны». Суду предшествовало то, что в августе 2012 года во время своих концертов в России Мадонна поддержала освобождение «Pussy Riot». Активисты «Профсоюза граждан России» были оскорблены поведением певицы во время её концерта в Петербурге, усмотрев в нём элементы пропаганды гомосексуализма. Они потребовали 333 миллиона рублей в качестве компенсации. Всё это вызвало резкую реакцию со стороны светскоправославных кругов: Аркадий Мамонтов и Егор Холмогоров обвинили певицу в том, что она пытается узаконить в России «право на кощунство».

В сентябре 2012 года Божена Рынска написала, что Мадонна стала отказываться от частных концертов (за 2 млн долларов), если в списке гостей значатся представители российской власти или близкие к ним люди.

В ноябре 2012 года судья Барковский принял решение в пользу Мадонны. 6 февраля 2013 года при рассмотрении апелляции суд согласился с решением суда первой инстанции.

После «дела Мадонны» 

В феврале 2013 года российский государственный деятель Алексей Пушков выпустил диффамационную телепередачу об артистке — «Посткриптум: Рубрика „Ложные идолы“». Видео с программой опубликовал на своём канале YouTube Дмитрий Рогозин. За полгода до передачи, после интервью Мадонны Олегу Кашину об опасности союза церковных и светских властей и акции Pussy Riot, высокопоставленный политик также отметился ad hominem-твиттом в адрес артистки с цитатой её первого противника Андрея Кураева.

В апреле 2013 года российский МИД признал Мадонну нелегальным гастарбайтером.

В 2014 году судья Барковский был понижен в должности.

В 2015 году Мадонна заявила, что перестаёт включать Россию в график мировых туров.

В 2016 году прецедент с «нелегальным гастарбайтером» Мадонной способствовал принятию российского закона об артистических визах. Изменения были предложены в 2013 году Анастасией Мельниковой, «чтобы снять напряжение вокруг сложившейся ситуации, связанной с гастрольной деятельностью зарубежных артистов».

С 29 марта 2019 года в России вступил в силу закон об оскорблении власти. Идея закона, «защищающего честь и достоинство президента России», была впервые предложена в феврале 2017 года после матерной речи Мадонны о президенте США Дональде Трампе на «Марше женщин» (см. «Мадонна на „Марше женщин“»). В тот же день (29 марта) вступил в силу закон о фейковых новостях, предусматривающий ответственность за ложные сведения, «которые имеют общественную значимость — то есть касаются не одного человека, а группы людей, общества в целом или страны».

В июне 2019 года Мадонна выпустила клип «Dark Ballet» с сжигаемым в образе осуждённой Жанны д’Арк чернокожим ВИЧ-инфицированным рэпером-трансвеститом  в главной роли. В августе 2019 года после концерта группы Rammstein депутат Милонов предложил ввести запрет на политические заявления зарубежных артистов: «К примеру, выдающаяся американская певица Мадонна, помимо своей концертной программы, в России высказывала свои политические пристрастия и пыталась вести политическую агитацию в части критики российского законодательства».

За три года — с 2015 по 2018 год — в российском рейтинге  «вызывающих наибольшее восхищение» женщин Мадонна опустилась с 6-го на 8-е место — c 5,7 % до 3,5 %. В 2019 году певица вернулась на 6-е место с 6,28 % голосов.

В советской и российской массовой культуре 

 Песня «La Isla Bonita» и образ из клипа были использованы в советском мультфильме для взрослых «Бревно» (Киевнаучфильм, 1988 год) — «о том, какое место занимает муж в жизни женщины».
 Шуточную песню про желание быть выпоротым — «Hanky Panky» из альбома-саундтрека I’m Breathless — включает на магнитофоне персонаж Александра Збруева в фильме 1993 года «Ты у меня одна» режиссёра Дмитрия Астрахана.
 В 1994 стал популярным рекламный ролик Cadbury с анимированной поющей шоколадкой , где лишь в российской версии под ней было подписано «Мадонна». Мелодия в рекламе — «Танец пастушков» из балета «Щелкунчик» П. И. Чайковского (тот же фрагмент был использован в «Dark Ballet» в 2019 году). Переозвучивание по-русски «Очень любят Фрут-энд-Нат все…» впоследствии выполнила звезда советских 1970-х Ольга Рождественская,  ставшая известной на MTV уже в 2000-х.
 В 1990-х популярный клип «Русское радио» от одного из основателей одноимённой радиостанции обыгрывал сюжеты фейковых газетных заголовков времён Бориса Ельцина «Поле битвы после..» и «Мадонна в России» с участием актёра Николая Фоменко: артистка в образе первой части Blond Ambition World Tour оделась не по погоде, потерялась в заснеженных российских лесах и была спасена персонажем Фоменко в бане с функционалом печи из сказки «По шучьему веленью».
 В начале 2000-х годов в массовой эзотерической литературе успех певицы пытались объяснить реинкарнацией души немецкого композитора Людвига ван Бетховена. По мнению авторов бестселлера 2003 года с более чем 200-тысячным суммарным тиражом, Бетховен не благодарил Бога за свой «уникальных слух», за что был наказан при жизни его потерей — и после смерти его душа попала на четвёртый уровень Чистилища, а затем перевоплотилась в Мадонну Чикконе (душа Константина Великого — во Владимира Путина, душа Клеопатры/Екатерины Великой — в Аллу Пугачёву). Одного из авторов в том же году отлучили от православной церкви.
 В 2005 году сюжетная линия фильма «Попса» частично вдохновлена историей знакомства провинциалки Мадонны и её первого менеджера Камиллы Барбон (в местном варианте: Славка в исполнении Елены Великановой и Лариса Ивановна в исполнении Татьяны Васильевой). На это ссылается главная героиня картины: «В Америке — Мадонна, а я — Слава». Также используется дворовый имидж первых двух альбомов Мадонны: в 2013 году американская певица написала, что повязывала тогда голову «как русская крестьянка».
 В марте 2006 года вышел бестселлер Сергея Минаева «Духless. Повесть о ненастоящем человеке». Он содержит в качестве эпиграфа первой главы цитату из песни «Vogue» из альбома-саундтрека I’m Breathless к фильму по комиксу 40-х годов «Дик Трейси». Название романа является частично переведённым английским словом breathless — «бездыханный, перехватывающий дыхание».  — сыгранный Мадонной персонаж фильма Уоррена Битти «Дик Трейси». После выхода в 2012 году фильма по этому роману слово «духless» было воспринято вне первоначального контекста — как составленное из русского корня «дух» и английского суффикса «-less» (без-). Слово вошло в российский лексикон как определение бездуховности, безудержного потребления, аморального шика и общего падения нравов.
 Преследование Мадонны в России послужило вдохновением для местных поэтов. В сентябре 2006 году Дмитрий Быков написал стихотворение «Анафема» на тему невозможности исполнения пожелания Мадонны встретиться с Владимиром Путиным в Кремле — в том числе, из-за позиции РПЦ и ФСБ. В качестве оформления в журнале «Огонёк» была сделана карикатура на Путина и Мадонну в виде вариации на тему известного плаката времён Первой мировой войны с поркой германского солдата — «Хоть одет ты и по форме…». Неймдроппинг также присутствует в «Элегии» (2012) того же автора. Известный поэт Александр Вулых отметился матерными стихами «Молитва шуйской Мадонны» (2012) и последующей стилизацией «Ответа певицы Мадонны прядильщице Антонине из Шуи» (2013).
 О певице ходили следующие анекдоты, что также было показателем узнаваемости:

Роль отношения советских и российских музыкантов 
Ещё до судебного преследования, несмотря на свою русофилию и особую любовь к классике, Мадонна вызывала публичную негативную реакцию, намного превышающую обычный антагонизм по отношению к любой неклассической музыке, у самых популярных российских академических музыкантов постсоветского периода — пианиста Дениса Мацуева и дирижёра Валерия Гергиева. В отличие от методов борьбы за аудиторию советского композитора и педагога Д. Б. Кабалевского (1904—1987) — умер за полгода до снятия цензурного запрета с творчества Мадонны в СССР и активно критиковал советскую эстраду — оба маэстро открыто призывали слушателей полностью заменить свои музыкальные предпочтения, чтобы снизить вероятность её новых концертов в России.

Советская звукозаписывающая компания-монополист «Мелодия» имела строгий худсовет, в своё время «забраковавший» даже вокал Татьяны Анфиферовой — не имея возможности пиариться за этот счёт в советское время, она всё же с детства считала себя потомком Гаврилы Державина, автора гимна «Гром победы, раздавайся!». Её голос в песне «Ищу тебя» прозвучал лишь в самом фильме «31 июня», а для пластинки записали другую вокалистку. Компания никогда не выпускала альбомы Мадонны, как и альбомы Принса или Майкла Джексона, прекрасно зная об их существовании. При этом популярная музыка с женским вокалом занимала первое или одно из ведущих мест, после инструментальной музыки группы Zodiac, считающейся рок-группой, по продажам среди всего каталога уже с 1977 года. Иностранная музыка этого направления была представлена лейблом следующими альбомами-бестселлерами (язык и тираж пластинки указаны в скобочках):
 Scène de vie Патрисии Каас (французский; 500 000);
 The Long Play Сандры (английский; 361 930);
 Whitney Houston Уитни Хьюстон (английский; 151 720);
 Foreign Affair Тины Тёрнер (английский; 54 300),  и другими.
Таким образом, относительная известность творчества Мадонны в 1980-х годах среди широких советских масс не была результатом деятельности какого-то лейбла звукозаписи, нацеленного на продажи альбомов, как это обычно бывает, и работала как продвижение англоязычного женского поп-вокала в целом. Для большинства советских граждан, в том числе музыкантов, сервиз «Мадонна» из ГДР и в 1980-х оставался более сильной ассоциацией с этим словом, чем американская исполнительница:. Например, в 1999 году журналист Сергей Каргашин описал для издания «Газета.ru» восприятие самых популярных на тот момент музыкантов в литературоцентричной стране, исходя из того, что Мадонна — это «Бедная Лиза» Карамзина, следующим образом:
 
 Алла Пугачёва — это «Поднятая целина»;
 Филипп Киркоров — это «Евгений Онегин»;
 Анжелика Варум — это «Что делать?»;
 Таня Буланова — это «Анна Каренина»;
 Илья Лагутенко — это «Еврей Зюсс»;
 Вячеслав Бутусов — это «Деревья умирают стоя»;
 Шура — это «Голубое сало»;
 Маша Макарова — это «Ленин и лиса» ;
 Олег Скрыпка  — это «Ночь, улица, фонарь…».

Это было ответом на следующий список Алексея Варсопко для петербургской газеты «На дне»:
 
 Beatles — это Пушкин; 

 Rolling Stones — это Лермонтов;

 Led Zeppelin — это Гоголь;
 Pink Floyd — это Достоевский;
 Jethro Tull — это Некрасов;

 Yes — это Фет;

 Sex Pistols — это Салтыков-Щедрин;

 Cocteau Twins — это Чехов;
 Dead Can Dance — это Лев Толстой;

 Nirvana — это Маяковский.

. [♓︎]  Антонио Вивальди —  слушателей в месяц; 
. [♉︎]  Пётр Чайковский  —  слушателей в месяц; 
. [♒︎]  Вольфганг Амадей Моцарт —  слушателей в месяц; 
4. [♈︎]  Иоганн Себастьян Бах —  слушателей в месяц;
5. [♓︎] / Фридерик Шопен —  слушателей в месяц;
6. [♐︎]  Людвиг ван Бетховен —  слушателей в месяц;
7.[♊︎]  Эдвард Григ —  слушателей в месяц;
8. [♐︎]  Георгий Свиридов —  слушателей в месяц;
9. [♈︎] / Сергей Рахманинов  —  слушателей в месяц;
10. [♓︎] / Георг Фридрих Гендель —  слушателей в месяц.

Сотрудничество Мадонны с русскими, белорусами и украинцами 

В 2004 году известный российский иллюстратор Геннадий Спирин был выбран Мадонной для работы над детской книжкой «Яков и семеро разбойников». Для следующей книги она также выбрала российских художников — семейную пару  и . Сразу после распада СССР художники эмигрировали, соответственно, в США и Германию.

С 2007 по 2011 год Мадонна обращала особое внимание на русскую (в широком смысле этого слова) культуру в творчестве: написала сценарии и срежиссировала два фильма с положительными русскоязычными героями — музыкантом Андреем в картине «Грязь и мудрость» и охранником Евгением в «МЫ. Верим в любовь». Хотя фильмы не были положительно приняты западной критикой и зрителями, в России картина понравилась больше. Известный киновед Екатерина Мцитуридзе лично поблагодарила артистку в интервью — за борьбу с русофобными стереотипами. Со временем картина «МЫ. Верим в любовь» была переосмыслена в России: «Фильм рассказывает, как предметы искусства могут напомнить о тесной связи прошлого с настоящим».

В 2007—2009 годах сотрудничала с российской цыганской группой «Колпаков Трио» и Вадимом Колпаковым из группы «РадаНик» во время своего рекордного по сборам тура 2008-09 годов Sticky & Sweet Tour. Совместная работа началось в 2007 году с приглашения музыкантов на день рождения Мадонны в Англию.

В феврале 2012 года украинская танцевальная группа «Kazaky» снялась в клипе Мадонны на песню «Girl Gone Wild».

В марте 2012 году тогда ещё малоизвестный сервис Яндекс.Музыка и менеджмент Мадонны устроили совместную промокампанию при поддержке компании Nokia. Альбом MDNA был бесплатно доступен для легального скачивания в количестве 60 000 экземпляров. В итоге, альбом стал 7-кратно платиновым, а иностранный артист занял первую строчку по итогам года впервые в истории российского чарта.

В 2014 году Мадонна лично разрешила использовать музыку из своего авторского фильма «МЫ. Верим в любовь», написанную при её активном участии, в документальном фильме белорусского режиссёра Олега Лукашевича «Жажда цвета» о российско-французском художнике Хаиме Сутине. Эта музыка, права на которую принадлежали Мадонне, стала победной для фигуристки Евгении Медведевой в её дебютном взрослом сезоне 2015—2016 годов (см. ЧМ по фигурному катанию в американском Бостоне). В произвольной программе постановки Ильи Авербуха были использованы композиции «Dance for Me Wallis» и «Charms» польского композитора Абеля Корженевского.

В 2015 году снялась в клипе «Living for Love» в бархатном комбинезоне российского модельера Ульяны Сергеенко. В ролике на тему корриды «артистка укрощала хтонических чудовищ».

В 2019 году также появилась в платье дизайна Ульяны Сергеенко в видеоклипе к альбому Madame X, а также на страницах буклета к пластинке. Наряд в стиле сериала «Рассказ служанки» был объяснён наличием в альбоме песни «Killers Who Are Partying» (перевод в контексте — ; см. также отсылку в названии к песне Робби Уильямса «Party Like a Russian»). Мадонна о песне: «». В России параллель между португальской и российской культурой была относительно известна c 1999 года: «Поэтому поют португальцы жутко печальные песни под названием фаду, по сравнению с которыми наш „В той степи замерзал ямщик“ — жизнерадостная песня». Александр Алексеев из «Российской газеты» продолжил межкультурную параллель: «Ну а в песне „Batuka“, основой для которой, очевидно, стали шаманские танцы Тувы, вполне могли бы спеть и наши „Бурановские бабушки“».

В ноябре 2022 года Мадонна попозировала в футболке с матерной надписью, скорее всего, на русской кириллице из коллекции товаров на сайте группы Pussy Riot (футболка значилась как матерное английское слово  на кириллице, а не на русском), сфотографировавшись с Надей Толоконниковой.

См. также 

 
 Дело Pussy Riot

 Черепашки-ниндзя
 Пиф-паф, ой-ой-ой!
 Русский вопрос (фильм)
 Не верь лисе на зелёном лугу, не верь еврейским клятвам!
 Артаксерксово действо
 Сатана (героиня эпоса)
 Гормоны счастья

 Мишель, Луиза
 Кабалевский, Дмитрий Борисович

 Крайний Север
 Логическая ошибка
 Культовая проституция
 Функциональная неграмотность
 Стереотипы о танцорах балета на Западе

 Охота Николая II § Кошки, вороны, собаки
 Список канонизированных русских князей и княгинь

Примечания

Сноски

Комментарии

Источники

Литература 

Книги на русском
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Книги на английском

Ссылки
 от 1995 года с персонажем, спящим на советском томе сочинений В. А. Соллогуба от издательства «Правда»

Репродукция картины «Знаки зодиака. Лев» композитора и художника Микалоюса Чюрлёниса на сайте Sputnik
Поиск «Мадонна» на сайте электронной библиотеки диссертаций disserCat
 Болгарский винил 1987 года:  Мадона - Като Дева лейбла Балкантон на сайте Discogs
 Мем «Выучить времена просто, с Мадонной» c переводом видо-временных форм глаголов

Мадонна
Массовая культура
Судебные процессы в России